Pako — Car Chase Simulator (Pako с финского переводится как Побег (с англ. «Getaway»)) — компьютерная игра, разработанная финской компанией TREE MEN GAMES. Первая игра в серии PAKO (вторая — PAKO 2). Игра вышла в 2014 году на Android и iOS, а в 2017-ом, на Windows. Данная игра, несмотря на то, что бесплатная (только в Google Play), не имеет каких-либо внутриигровых покупок (однако, имеет рекламу, которую невозможно отключить — Android версия).

Игровой процесс 
В PAKO управление выполнено очень просто. Игрок может только поворачивать автомобиль (который игрок сам выбирает за внутриигровую валюту-CREDITS) нажимая на левую или правую часть экрана (так как в игре, за исключением версии на ПК, отсутствует тормоз).

Игра сделана в ретро стиле, из-за чего графика кажется очень простой и мультяшной.

В игре единственный способ умереть (взорвать свой автомобиль)-врезаться в любой предмет, автомобиль, или же, уйти за границу карты (англ. Out of Bounds). В игре, как и в Smash Hit, нет конца или выигрыша, есть только секундомер, который показывает, сколько времени игрок смог продержатся до своего «конца» (так как если игрок столкнётся с чем-либо, его автомобиль взорвётся, и на экране будет написано АРЕСТОВАН!/англ. BUSTED! и будет написан результат-сколько времени игрок смог продержатся, самый лучший рекорд игрока и сколько CREDITS игрок заработал). За каждые 30 секунд игрок зарабатывает 750 CREDITS (за 1 минуту-1500, за 1 мин. 30 с.-2250, за 2 мин.-3000 и т. д.).На данный момент в игре есть 19 карт, 39 автомобилей (фактически, 38. Так как один из них — человечек под названием «Dummy», с помощью которого можно входить в любой припаркованный автомобиль, однако, таймер не работает до того как игрок сядет в любую машину) и 2 режима: Классический (который включается автоматически при входе в игру) и PAKOCALYPSE. В отличие от Классического режима, при включении режима PAKOCALYPSE, на всю карту летят большие красные камни которые похожи на метеориты, при столкновении с которым происходит взрыв автомобиля игрока (а также по всей карте появляются зомби, которых запросто можно убить).

Не все автомобили взрываются при столкновении с чем либо в лоб-лоб (например, бульдозер может ломать предметы и автомобили на своём пути, однако, этот транспорт слишком медленный. Его запросто может взорвать танк, или столкновение с чем-либо не лоб в лоб).

Во всех картах за игроком гонится полиция. При столкновении с полицейским автомобилем (кроме бульдозера и монстер-трака) автомобиль игрока взрывается. В некоторых картах появляются также полицейские автомобили для преступников (на карте ARENA и BEACH), танки (на карте LAUNCHSITE и SQUARE) и уникальные синие полицейские автомобили Финляндии (появляются только на карте FINLAND).

При погоне в любой карте внизу экрана пишется BREAKING NEWS! (англ. СРОЧНЫЕ НОВОСТИ!) в стиле новостей где обычно пишется «об водителе на автомобиле за которым следует погоня» (только на карте FINLAND внизу все пишется на финском языке).

Отличия от ПК версии 
В ПК версии игроку на выбор дано 13 автомобилей, в то время как в мобильной версии их 39. Карт тоже стало меньше: в ПК версии их 10, а в мобильной-19. И в ПК версии можно разрушить (не взорвав свой автомобиль) больше предметов, чем в мобильной (на пример, на карте Кладбище/англ. Cemetery надгробные камни можно разрушать не взорвав свой автомобиль, в то время как в мобильный версии автомобиль игрока взорвётся при касании на надгробный камень). А также, в ПК версии есть 3 камеры, а в мобильной-2. Управление автомобилем в ПК версии изменено — добавлено бесконечное нитро (англ. Boost) и тормоз (англ. Brake). А также по всей карте теперь разбросаны 3 вида «коробок»:

 PAKO — Даёт определённый бонус, такие как «отравить остальных» (англ. Poison Others), «магма» (англ. «Magma»), и т. д.
 AMMO — Даёт оружие с помощью которого можно взрывать полицейские автомобили, замораживать их, или же отравлять.
 TRAP — Какая-либо ловушка, чтобы игроку было труднее управлять автомобилем. Например, «Shrink» (англ. «Сокращение») делает автомобиль игрока мелким, «Poison» (англ. «Отрава») делает управление автомобилем «зеркальным»: при нажатии кнопки вправо, автомобиль поворачивает влево, и наоборот, и т. д.

Саундтрек 
За саундтрек PAKO-Car Chase Simulator взялся канадский музыкант по кличке «DKSTR», который также написал саундтрек для PAKO 2.В данной игре саундтреки разделяются на 2 категории: те, которые продаются в bandcamp, и те, которые используются игрой. Внизу написаны только имена музыкальных файлов игры (PAKO версии для ПК), которые были найдены программой Assets Bundle Extractor 2.1 64bit.

Оценки

История TREE MEN GAMES до PAKO 
Tree Men Games это маленькая инди игровая компания из Хельсинки, Финляндия. Мы — три пацана, которые встретились в Медиа лаборатории Университета Аалто несколько лет назад. В 2013-ом году, в связи с тем, что мы не смогли завершить университет, у нас родилась идея создать игровую компанию.

До Tree Men Games, никто из нас не работал на Rovio, Supercell или же другую большую компанию.

Оригинал текста:

Tree Men Games is a small indie game company from Helsinki, Finland. We are three guys who met in Aalto University’s Media laboratory few years ago. In 2013, unable to graduate from the university, we decided to start a game company.

Before Tree Men Games, none of us has worked for Rovio, Supercell or any other big company.

Разработчики 
Работники TREE MEN GAMES:

Тони Энстром (Toni Enstrom) — Программист

Джусси Пуллинен (Jussi Pullinen) — Продюсер

Хеикки Силланпаа (Heikki Sillanpaa) — Звук

Сам Хеикки, в своём интервью, сказал, что программой для моделирования стал Blender, игровым движком — Unity, программой связанной со звуком — Ableton Live, а программой для картинок — Adobe Photoshop.

Продолжение 
Основная статья: PAKO 2

Продолжением PAKO-Car Chase Simulator стала PAKO 2, которая вышла в 2017 году на Android, iOS и Windows в Steam. В отличие от PAKO-Car Chase Simulator, в PAKO 2 есть возможность покупать игровую валюту за реальные деньги. А также, в сиквеле представлены улучшенные автомобили, и карты теперь стали больше, а полиция стала более «яростнее» из-за чего игра становится труднее приквела, и автомобиль игрока сломать теперь можно «не с первого удара». Мобильная версия и ПК версия отличаются друг от друга, так как в мобильной версии игрок просто зарабатывает внутриигровую валюту, и тратит её на покупку новых автомобилей или открытия новых уровней, а в версии на ПК игрок может также тратить деньги на покраску автомобиля и на покупку нового арсенала, причем уже с начала игры игрока учат управлять автомобилем и стрелять, в то время как в мобильных версиях игрока не учат этого делать. А также, при выполнении определённых миссий, через некоторое время за игроком летит полицейский вертолёт, который стреляет в игрока чтобы тот проиграл.

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на агрегаторе Metacritic на iOS и PC.

Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Windows